Небо и земля

 Небо и земля — советская рок-группа.
 Небо и земля (фильм, 1962)
 Небо и земля (фильм, 1987)
 Небо и земля (фильм, 1990)
 Небо и Земля (фильм, 1993)
 Небо и земля (фильм, 2005)
 Небо и земля (фильм, 2012)
 Небо и земля — российский телесериал 2003 года.
 Небо и земля (альбом) — альбом Филиппа Киркорова 1991 года, а также песня.
 Небо и земля — манга авторства Oh! great.